М-203
 M203 — американский подствольный гранатомёт калибра 40 мм
 М-203 «Иркутский рыбак» — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.
 М-203 «Барсук» — нереализованный проект самолёта